Такмичење у бацању кладива за жене на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 20. и 22. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Осаке 2007. бранила је Бети Хајдлер

Земље учеснице 
Учествовала је 41 такмичарка из 29 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди 
19. август 2009.

Нови рекорди после завршетка Светског првенства 2009.

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих атлетичарки године у бацању кладива пре првенства (15. августа 2009), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама је учествовала 41 такмичарка из 29 земаља, подељене уд две групе А са 21 и група Б са 20 такмичарки. 
Норма за пролаз у финале међу 12 била је 72,00 коју су су пребациле 4 такмичарке (КВ) а 8 се квалификовало према резултату (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација ИААФ
 Резултати финала ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном